Йол може да се отнася за:

 Йол – град Ирландия
 Йол – вид двумачтов малък кораб
 Дик Йол (р. 1956), холандски футболен съдия
 Корнелис Йол (1597-1641), нидерландски адмирал
 Мартин Йол (р. 1956), холандски футболен треньор